Pagellus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Valenciennes, 1830. Pagellus ingår i familjen havsrudefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsrudefiskar
Pagellus